PRA kan syfta på

Progressiv retinal atrofi - en ögonsjukdom hos hundar och katter
Probabilistic Risk Assessment - en metod för riskanalys av komplexa teknologiska system